José Guimarães peut désigner :

 José Guimarães (1959-), homme politique brésilien ;
 José Guimarães (1964-), joueur de basket-ball angolais.